Джули Уолтърс, CBE () е английска актриса.

Биография 

Родена е на 22 февруари 1950 г. в Бирмингам.

Избрана филмография 

 Озвучаване
 „Гномео и Жулиета“ (2011)
 „Храбро сърце“ (2012)
 „Джъстин и рицарите на честта“ (2013)

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актриси
Носителки на награда BAFTA за най-добра актриса
Носители на Златен глобус
Командори на Ордена на Британската империя
Родени в Бирмингам